Gilberte est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gilberte est un prénom féminin ; son masculin est Gilbert.

Gilberte peut être aussi un patronyme.

Sainte(s) des Églises chrétiennes 
 Gilberte de Jouarre († vers 692), ou Algiberte ou Aguilberte, cousine de sainte Telchilde, abbesse de Jouarre dans la Brie ; célébrée localement le 11 août par les catholiques et le 10 août par les Orthodoxes.

Autres personnalités portant ce prénom

Références